Ел Куатро има више значења:

 Ел Куатро (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Куатро (Хенерал Сепеда), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Куатро (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Куатро, Ваљадолид Норте (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Куатро (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Куатро (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Куатро (Остуакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Куатро (Аљенде), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Куатро (Бачинива), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Куатро (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Куатро, Ел Гордо (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Куатро (Хименез, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Куатро (Хулимес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Куатро (Окампо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Куатро (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Куатро (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Куатро, Поста ел Куатро (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Куатро (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Куатро (Хименез, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Куатро (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Куатро (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Куатро, Лос Дос Компадрес (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Куатро (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Куатро (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Куатро (Атемпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Куатро (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Куатро (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Куатро (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Куатро (Кананеа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Куатро (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Куатро (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Куатро (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Куатро (Тринчерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Куатро, Дос Риос (Гереро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Куатро (Хименез, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Куатро, Доктор Макусет (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Куатро, Куатро Ерманос (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Куатро (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику